Герман Толмадж (1913—2002) — американський політик-демократ.
 Констанс Толмадж (1898—1973) — американська акторка.
 Наталі Толмадж (1896—1969) — американська акторка, сестра кінозірок Голлівуду Норми і Констанс Толмадж.
 Норма Толмадж (1894—1957) — американська акторка і продюсер часів німого кіно.